Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Raffaella Reggi 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Katerina Maleeva (campionessa)
 Catarina Lindqvist (primo turno)
 Raffaella Reggi (finale)
 Lori McNeil (secondo turno)

 Amy Frazier (semifinali)
 Larisa Neiland (quarti di finale)
 Susan Sloane (primo turno)
 Manon Bollegraf (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1989